Шамбре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Шамбре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер